De reuzenslalom voor vrouwen tijdens de Olympische Winterspelen 2014 vond plaats op 18 februari 2014 in het Rosa Choetor Alpine Resort in Krasnaja Poljana. Regerend olympisch kampioene is de Duitse Viktoria Rebensburg.

Tijdschema

Uitslag

Bronvermelding 
  Uitslag

Vrouwen Reuzenslalom